Pucnik steht für:

 Jože Pučnik (1932–2003), slowenischer Politiker 
 den polnischen Namen von Simsdorf, ein Weiler in der Gemeinde Comprachtschütz, Polen